Леордени () насеље је у Румунији у округу Арђеш у општини Леордени. Oпштина се налази на надморској висини од 224 -{m}-.

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 6089 становника.

Попис 2002.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији